Localidades
Leigh (Grande Manchester), no Reino Unido
Leigh (Nebraska), nos Estados Unidos

Desambiguação